Липовец () — село в Яворовской городской общине Яворовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 161 человек. Занимает площадь 0,842 км². Почтовый индекс — 81022. Телефонный код — 3259.

Ссылки 
 Липовец на сайте Верховной рады Украины